Septemvriïtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Септемврийци) :
Septemvriïtsi, village bulgare de l'obchtina de Kavarna, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Septemvriïtsi, village bulgare de l'obchtina de Valtchedram, situé dans l'oblast de Montana ;
Septemvriïtsi, village bulgare de l'obchtina de Dimovo, situé dans l'oblast de Vidin.